Саркский диалект () — диалект нормандского языка, распространённый на острове Сарк (Нормандские острова).

История 
Саркский диалект происходит от джерсийского диалекта, на котором говорили члены сорока семей с Джерси, поселившиеся на до этого необитаемом Сарке в XVI веке. Саркский диалект также испытал влияние гернсийского диалекта. В то время как в лексике саркского языка к настоящему времени накопилось много англицизмов, его фонетическая система сохраняет особенности, утраченные джерсийским диалектом еще в XVI веке. Предположительно в прошлом существовало два саркских субдиалекта.

С конца XX века диалект теряет значение, уступая английскому, что связано с большим числом мигрантов из Великобритании и отсутствием внимания к диалекту со стороны властей.

Точных данных о количестве носителей саркского нет, но по оценке 1998 года их было не более двадцати (из шестисот жителей острова).

Письменность 
Письменной нормы саркского диалекта не существует, количество текстов на диалекте невелико. Самый старый известный текст на саркском — притча о сеятеле из Евангелия от Матфея. Он был записан в 1862 году лингвистом Луи Люсьеном Бонапартом, который изучал диалекты Нормандских островов.

Примечания 

Романские языки
Сарк
Диалекты нормандского языка
Языки и диалекты по алфавиту